Drzewo genealogiczne władców Belgii:

Belgijska rodzina królewska
Drzewa genealogiczne
Władcy Belgii